Heselhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Heselhaus (1912–2000), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Nadine Heselhaus (* 1978), deutsche Politikerin (SPD), MdB 
 Ralf Heselhaus, deutscher Zoologe 
 Sebastian Heselhaus (F. Sebastian M. Heselhaus; * 1960), deutscher Rechtswissenschaftler